«Сонна́м» — южнокорейский футбольный клуб из города Соннам. Основан в 1989 году под названием «Ильва» (Ilhwa Chunma Football Club; Ilhwa Co., Ltd. — название компании, Chunma — тогдашний символ клуба, крылатый конь Юй-ди). В 2013 году клуб был переименован.

Домашние матчи проводит на стадионе «Спортивный комплекс „Танчхон“», вмещающем 16 146 зрителей. В настоящий момент выступает в Кей-лиге 1, главном по значимости футбольном турнире Республики Корея. «Соннам» является семикратным чемпионом Кей-лиги 1, что делает его одним из самых титулованных клубов Республики Корея.

Достижения

Национальные титулы 
 Чемпионат Республики Корея
  Чемпион (7): 1993, 1994, 1995, 2001, 2002, 2003, 2006
  Серебряный призёр (3): 1992, 2007, 2009
  Бронзовый призёр (2): 2000, 2005

 Кубок Республики Корея
  Обладатель (3): 1999, 2011, 2014
  Финалист (3): 1997, 2000, 2009

 Кубок корейской лиги
  Обладатель (3): 1992, 2002, 2004
  Финалист (3): 1995, 2000, 2006

 Суперкубок Республики Корея
  Обладатель (1): 2002
  Финалист (2): 2000, 2004

Международные титулы 
 Лига чемпионов АФК
  Победитель (2): 1995, 2010
  Финалист (2): 1997, 2004

 Суперкубок Азии
  Обладатель (1): 1996

 Кубок чемпионов Восточной Азии
  '''Обладатель (1): 2004

 Афро-Азиатский клубный чемпионат
  Победитель (1): 1996

 Клубный чемпионат мира
 Четвёртое место (1): 2010

Статистика выступлений в Кей-лиге

Тренеры 
  Пак Чон Хван (1989—1995, 2014)
  Ли Чан Су (1996)
  Рене Дезайер (1997—1998)
  Ча Кён Бок (1998—2004)
  Ким Хак Бюм (2005—2008, 2014—2016)
  Син Тхэ Ён (2009—2012)
  Ан Ик Су (2013)
  Ли Сан Юн (2014)
  Гю Сан Бюм (2016)
  Пак Кён Хун (2017)
  Нам Ки Иль (2018—2019)
  Ким Нам Иль (2020—)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Футбольные клубы Республики Корея
Соннам